Rajiwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 1700 Einwohnern (2001).

Das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründete Dorf ist das administrative Zentrum einer Landratsgemeinde im Rajon Synelnykowe an der Territorialstraße T–04–01. Rajiwka liegt etwa 40 km südöstlich vom Oblastzentrum Dnipro und 9 km nordwestlich vom Rajonzentrum Synelnykowe.

Zur Landratsgemeinde gehören noch die Dörfer 
Bohuslawka ( ) mit etwa 30 Einwohnern
Wessele ( ) mit etwa 880 Einwohnern, 
Heorhijiwka ( ) mit etwa 190 Einwohnern und Morosiwske ( ) mit etwa 60 Einwohnern.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Synelnykowe